Броз је презиме потиче из хрватског Загорја, где се први пут помиње 1554. године. Ту је записано да је Амброзиј Броз био настањен у селу Воловје као слободњак грофа Петра Ердодија. 

Након стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца приличан број становника који су носили ово презиме преселио се у крајеве са српском већином где њихови потомци и данас живе. 

Ово презиме чини основу за презимена Брозић, Брозичић, Брозовић. По некима Брозови из Загорја су се тамо преселили из Босне и Херцеговине и презивали су се Брозовић али дошавши у средину где нису карактеристична презимена на -ић, презиме им је скраћено. 

Што се тиче српских етничких крајева највише људи са овим презименом има у Београду.

Најпознатија личност с овим презименом је Јосип Броз Тито, председник СФРЈ.

Презимена